A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a vívás fiú kard versenyszámát augusztus 15-én rendezték meg Szingapúrban, az International Convention Centre-ben.

Eredmények

Csoportkörök

A csoportkörökben a versenyzők két csoportba lettek beosztva, ahol körmérkőzéseket játszottak. A győztes az volt, aki hamarabb ért el 5 találatot.

Használt rövidítések: 
 Gy: Győzelem
 V (3): Vereség (3-5-re)

1. Csoport

2. csoport

Egyenes kiesés szakasz

Az egyenes kieséses szakaszban a versenyzők a csoportmérkőzéseken elért eredmény alapján lettek beosztva. Az jutott tovább, aki hamarabb ért el 15 találatot.

Végeredmény

Fordítás

Vívás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon